Kaminski je priimek več oseb:

 Aleksander Iljič Kaminski, sovjetski general
 Jan Kaminski, ruski hokejist
 Peter Lukič Kaminski, sovjetski general

Ruski priimki